Марк Миха́йлович Дейч (26 января 1945, Москва, СССР — 2 мая 2012, Бали, Индонезия) — российский журналист, директор издательского дома М. Дейча, в прошлом — политический обозреватель московского бюро радиостанции Радио «Свобода», газет «Известия» и «Московский комсомолец».

Одной из сквозных тем его творчества был анализ ксенофобии и антисемитизма в СССР и России. Немецкий язык считал своим вторым родным.

Биография 
Родился 26 января 1945 года в Москве в семье физика М. Е. Дейча; дед, Ефим Аронович Дейч, был в 1920—1930-е годы известным советским дипломатом.

В 1967 году окончил факультет журналистики МГУ.

В 1967—1977 годах работал в Агентстве печати «Новости».

В 1977 году был осуждён на три года условно, с отбыванием наказания на стройках народного хозяйства, по статье 88 Уголовного кодекса РСФСР «Нарушение правил о валютных операциях».

С 1980 года публиковался в западной прессе, в том числе в издававшемся в Мюнхене диссидентском журнале Кронида Любарского «Страна и мир». С этих лет в профессиональных кругах имел репутацию оппозиционного, критически настроенного к властям журналиста.

В 1981—1989 годах был в штате «Литературной газеты», печатался в еженедельнике «Литературная Россия».

В 1989—1996 годах работал политическим обозревателем Московского бюро радиостанции «Свобода». Одновременно публиковался в газетах «Известия» и «Московский комсомолец». Осенью 1991 года вёл совместно с Татьяной Комаровой несколько выпусков информационной программы «Время».

С 1996 по 2009 год работал обозревателем газеты «Московский комсомолец». Последняя статья авторства Дейча в этой газете вышла в марте 2009 года.

В 2003 году Дейч возглавил ЗАО «Издательский дом М. Дейча», занимающийся выпуском дорогих подарочных книг. В том же году опубликовал в «Московском комсомольце» скандальную статью об Александре Солженицыне, в которой обвинил писателя в антисемитизме.

Автор четырёх книг: «„Память“ как она есть» (в соавторстве с Леонидом Журавлёвым), «На „Свободе“», «Коричневые», «Клио в багровых тонах: Солженицын и евреи».

Смерть 
Несчастный случай произошёл 2 мая 2012 во время купания в курортном местечке  на южной стороне острова Бали в Индонезии, где Дейч отдыхал вместе с семьёй и друзьями. Дейч спас 12-летнюю девочку Сашу, дочь своих друзей, которую уносило течением в океан, но при этом утонул сам. Марку делали искусственное дыхание, массаж сердца, продолжали попытки реанимировать и в машине скорой помощи по пути в больницу. Однако вскоре после прибытия в больницу врачи констатировали смерть.

Соболезнование семье Дейча выразил Председатель Правительства РФ Владимир Путин. Похоронен 14 мая 2012 года на .

В 2014 году на кладбище установлен памятник.

По совпадению, друг и коллега Дейча по диссидентской печати Кронид Любарский тоже утонул в океане во время отдыха в Индонезии на острове Бали. И произошло это тоже в мае — 23 мая 1996 года.

Личность и творчество 

Независимость Дейча, его несколько вызывающая самостоятельность рождали у многих коллег зависть, смешанную с подозрительностью. Марк Михайлович был человеком везучим и не слишком прозрачным. Журналист по образованию, он 10 лет отработал в АПН, потом попался на незаконных тогда валютных операциях и получил всего лишь три года условно (вместо реального лагеря), потом поступил в штат «Литературной газеты» и начал, ничуть не скрываясь, под своим именем, публиковаться на Западе — в эмигрантской печати. Кем он был заколдован? Когда не знаешь разгадки, лучше и не гадать. Как бы то ни было, но то, что писал Дейч, было интересно, остро и актуально.

Семья 
 Был женат вторым браком на Ксении Николаевне Дейч (девичья фамилия — Задорина, по первому браку — Орлова, род. 30 октября 1972 года) — директор Издательского дома М. Дейча.
 Дети от второго брака: дочери — Мария (род. 15 сентября 2000 года) и Екатерина (род. 21 августа 2003 года).
 От первого брака — сын Константин Маркович Дейч (род. 23 апреля 1966 года).

Награды 
 В ноябре 2007 года Народное Собрание Республики Ингушетия наградило Дейча почётной грамотой «За большой вклад в дело укрепления дружбы между народами, правдивую информацию и гражданскую позицию в своей журналистской деятельности».
 В декабре 2007 года получил премию «Человек года» Федерации еврейских общин России в номинации «журналистика».
 В 1993 году награждён медалью «Защитнику свободной России».

Библиография 
 Марк Дейч, Леонид Журавлёв. «Память» как она есть. — М.: Владивосток: МП «Цунами», 1991. — 188 с. — 25 000 экз. ISBN 5-86532-006-8
 Марк Дейч. На «Свободе»: [Ст., очерки и репортажи коммент. радиостанции «Свобода»] — М.: Культ. инициатива: Феникс, 1992. — 256 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85042-061-4
 Марк Дейч. Коричневые. Рис. А. Меринова. — М.: ТЕРРА — Кн. клуб, 2003 (ОАО Яросл. полигр. комб.). — 432 с. — ISBN 5-275-00760-4
 Марк Дейч. Клио в багровых тонах: Солженицын и евреи. — М.: Детектив-Пресс, 2006 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). — 224 с. — (Детектив-Пресс. Расследование издательства). — ISBN 5-89935-073-3

Примечания

Ссылки 
 markdeich.ru

 Марк Михайлович Дейч. Биография

 Рецензия на книгу Марка Дейча «Клио в багровых тонах: Солженицын и евреи» в журнале «Народ Книги в мире книг»

Персоналии:Радио «Свобода»
Выпускники факультета журналистики МГУ
Утонувшие
Борьба с антисемитизмом в СССР
Журналисты «Литературной газеты»
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Политические обозреватели